

Вудвей — місто, штат Техас
 Вудвей — місто, штат Вашингтон